Het waterpolotoernooi voor vrouwen tijdens de Olympische Zomerspelen 2016 in Rio de Janeiro begon op 9 en eindigde op 19 augustus. De acht deelnemende teams waren verdeeld over twee groepen van vier, waarin een halve competitie werd gespeeld. Aan het einde van de groepsfase gingen alle landen door naar de kwartfinales, waar de beste landen speelden tegen de slechtste landen van de groepsfase. De winnaars van de halve finales gingen door naar de finale, de verliezers van de halve finales speelden een wedstrijd om de bronzen medaille. 

De Verenigde Staten wonnen het olympisch goud door in de finale te winnen van Italië (12–5). Rusland won het brons ten koste van Hongarije.

Groepsfase

Groep A 
Stand

Wedstrijden
alle tijden zijn lokale tijd (UTC−3:00)

Groep B 

Wedstrijden
alle tijden zijn lokale tijd (UTC−3:00)

Knock-outfase

Medaillerondes 
{{Wedstrijdschema laatste 8 met seeds
| RD1 = 
| RD2 = 
| RD3 = 
| verliezersronde = troostfinale
| width=250px

| RD1-seed1=A2
| RD1-team1= 
| RD1-score1= 8 (3)
| RD1-seed2=B3
| RD1-team2= 
| RD1-score2={{nowrap| 8 (5)}}
| RD1-seed3=A4
| RD1-team3= 
| RD1-score3= 3
| RD1-seed4=B1
| RD1-team4= 
| RD1-score4= 13
| RD1-seed5=A3
| RD1-team5= 
| RD1-score5= 12
| RD1-seed6=B2
| RD1-team6= 
| RD1-score6= 10
| RD1-seed7=A1
| RD1-team7= 
| RD1-score7= 12
| RD1-seed8=B4
| RD1-team8= 
| RD1-score8= 7

| RD2-seed1=B4
| RD2-team1= 
| RD2-score1= 10
| RD2-seed2= B1
| RD2-team2= 
| RD2-score2= 14
| RD2-seed3=A3
| RD2-team3= 
| RD2-score3= 9
| RD2-seed4=A1
| RD2-team4= 
| RD2-score4= 12

| RD3-seed1=B1
| RD3-team1= 
| RD3-score1= 12
| RD3-seed2=A1
| RD3-team2= 
| RD3-score2= 5
| RD3-seed3=B3
| RD3-team3= 
| RD3-score3= 12 (6)
| RD3-seed4=B3
| RD3-team4= 
| RD3-score4=

Plaatsen 5–8

Bron 
  Wedstrijdschema

Vrouwen